El nombre Hermenegildo Sábat puede referirse a las siguientes personas:

 Hermenegildo Sábat Lleó (1874-1932), caricaturista, dibujante y pintor uruguayo de origen español.
 Hermenegildo Sábat (1933-), dibujante y caricaturista uruguayo nacionalizado argentino.